Gustav Gyula Geyer (1828–1900) – węgierski przyrodnik
 Gustaw Geyer (1844–1893) – łódzki przemysłowiec, syn Ludwika Geyera
 Gustaw Wilhelm Geyer (1887–1968) – łódzki przemysłowiec, syn Gustawa Geyera‎